Можаровка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Можаровка — село в Новоорском районе Оренбургской области.
 Можаровка — деревня в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Можаровка — деревня в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Можаровка — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.

Река 
 Можаровка — река в Пензенской области.

См. также 
 Можаров
 Можаровские
 Можаровский
 Можары